Witsen ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Jan Witsen (1605–1669), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Gerrit Jacobsz Witsen († 1626), Bürgermeister von Amsterdam, Händler
 Nicolaas Witsen (1641–1717), Bürgermeister und Regent von Amsterdam
 Willem Witsen (1860–1923), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Witsen (Patriziergeschlecht)